Коното́пский уе́зд — административно-территориальная единица, учрежденная в 1781 году в составе Новгород-Северского наместничества, административный центр — город Конотоп. С 1791 года в составе Черниговского наместничества, в 1796 году Конотопский уезд вошёл в состав Малороссийской губернии, а с 1802 — Черниговской губернии.

История 
Уезд учрежден в 1781 году из частей Нежинского и Прилуцкого полков в составе Новгород-Северского наместничества, позднее в 1791 году передан в Черниговское наместничество. В 1796 году вошел в состав восстановленной Малороссийской губернии. С 1802 года — в Черниговской губернии. 

Упразднен в 1923 году, его территория отошла в состав Конотопского округа.

Население 
По данным переписи населения Российской империи 1897 года, в уезде проживало 156 535 человек, из них 90,89 % — украинцы, 4,88 % — евреи, 3,43 % — русские, 0,27% — поляки, 0,33% — белорусы.

Административное деление 
В уезде было 152 населенных пункта, разделенных на 3 стана и 11 волостей:

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Черниговской губернии
Уезды Новгород-Северского наместничества